Soldadinho - uma ave;
Soldadinho de chumbo
Soldadinhos - tipo de inseto.

Ou ainda:
Soldado

Desambiguação